Пшенициевые — триба однодольных растений подсемейства  семейства .

Роды

Нотороды

Примечания

Литература